Mike James (n. 1973) – rugbista a 15 canadese
 Mike James – giocatore di football americano statunitense 
 Michael Lamont James detto Mike (n. 1975) – cestista statunitense
 Michael Perry James detto Mike (n. 1990) – cestista statunitense